Mariano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Mariano del Friuli, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Mariano Comense, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar